żurawka – rodzaj roślin należący do rodziny skalnicowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Żurawka – część miasta Sulejówek
 Żurawka – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska
 Żurawka – część wsi Mychów w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Żurawka – część wsi Świrna w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów

Inne 
 Żurawka – rzeczka w południowym Śródmieściu Warszawy, skanalizowana w XVIII wieku

Zobacz też 
 Ruda Żurawiecka
 Żuraw, Żurawia, Żurawica, Żurawice, Żurawiczki, Żurawie
 Żurawiec, Żurawieniec
 Żurawin, Żurawiniec, Żurawniki

Linki zewnętrzne